Corvus sinaloae () — вид птиц из рода во́ронов.

Описание 
Также называют мексиканской вороной.

Первоначально sinaloae считался подвидом imparatus, в 1991 году выделен как отдельный вид. Отличить их можно только по голосу.

Corvus sinaloae размером (34—38 см) похож на Американского ворона (Corvus imparatus). Оперение так же схоже, блестящее чёрное с пурпурным отливом, чёрный клюв и ноги. Хвост имеет клиновидную форму.
 
Близкими родственниками Corvus sinaloae считаются рыбный ворон (Corvus ossifragus) и американский ворон (Corvus imparatus), три эти вида относят к одному надвиду.

Встречается стаями, парами или небольшими группами.

История вида 
 2008 — Находятся под наименьшей степенью угрозы
 2004 — Находятся под наименьшей степенью угрозы
 2000 — Низкий риск угрозы/Находятся под наименьшей степенью угрозы
 1994 — Низкий риск угрозы/Находятся под наименьшей степенью угрозы
 1988 — Низкий риск угрозы/Находятся под наименьшей степенью угрозы

Среда обитания 
Corvus sinaloae населяет прибрежные районы, кормясь на берегу, полупустыни, открытые редколесья, берега рек и холмы (на высоту до 300 м или более). Его можно часто встретить около прибрежных городов и деревень.

Распространение 
Corvus sinaloae является эндемиком Мексики. Он обитает в районе , который находится на западе американского континентального водораздела в северной и центральной Америке, от юга Соноры к центру штата Наярит. Также этот вид был замечен дальше на юге в Мансанильо (Колима).

Питание 
Питается как на земле, так и на деревьях. На побережье в пищу идут такие беспозвоночные как небольшие моллюски, крабы и насекомые, которых он отыскивает, переворачивая камушки и прочие укрытия. Также поедает фрукты многих деревьев; при случае, не откажется от яиц и птенцов.

Гнездование 
Гнездо устраивает в или на кокосовой пальме, по внешнему виду гнездо напоминает гнездо Американского ворона (Corvus brachyrhynchos), но меньше по размеру.

В кладке 4-5 бледно-голубых или серо-голубых с коричневыми точками яиц.

Голос 
Голос сильно отличается от голоса Мексиканского ворона (Corvus imparatus) своим пронзительным, похожим на крик сойки, чистым «кео» (ceow). Иногда двойное «каахр» (caahr) или «рраах» (rraah).

Примечания

Литература 
 BirdLife International 2009. Corvus sinaloae. In: IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.1. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 30 June 2011.
 Jason A. Mobley. «Birds of the World». — Marshall Cavendish, 2008. — 846 стр.
 Steve N. G. Howell,Sophie Webb. «A guide to the birds of Mexico and northern Central America». — Oxford University Press, 1995. — 851 стр.

Вороны
Животные, описанные в 1958 году
Птицы Центральной Америки